Upton Park – inna nazwa stadionu West Hamu United
 Upton Park – nieistniejący klub piłkarski z Londynu